Bitwa pod Nakłem (1109)
 Bitwa pod Nakłem (1256)

 Zobacz też
 Bitwa pod Dąbkami koło Nakła (1431)